

Бриджтаун — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Бриджтаун — переписна місцевість, штат Огайо